Café Einstein ist der Name verschiedener Cafés und Restaurants. Zu den bekanntesten zählen:

 Café Einstein Stammhaus, Berlin, Erstöffnung 1979
 Café Einstein Unter den Linden, Berlin, Erstöffnung 1996
 Café Einstein Wien, Wien, Eröffnung 1989